Himmiste (Räpina), een plaats in Estland, gemeente Räpina
 Himmiste (Saaremaa), een plaats in Estland, gemeente Saaremaa